Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Chris Haggard 6-7(9) 6-3 (10-2).

Teste di serie 

  Simon Aspelin /  Chris Haggard (finale)
  L Friedl /  M Kohlmann (primo turno)

 M García / S Prieto (primo turno) 
 Y Allegro / R Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2007
ATP Tour 2007